, также  — это неизменяемая часть речи в японском языке, которая всегда следует за одной из следующих частей речи: существительным, глаголом, прилагательным; или целым предложением.

Орфография 
Японские частицы в современном японском языке пишутся хираганой, хотя у некоторых из них существует и иероглифическая форма. Все частицы читаются по обычным для японского правилам чтения, за исключением частиц は (пишется «ха», читается «ва»), へ (пишется «хэ», читается «э») и を (пишется знаком, который в средневековом японском означал слог «во», а произносится «о», некоторые носители произносят «уо»). Эти исключения являются атавизмами старой орфографии каны.

Типы частиц 

Частицы можно разделить на восемь категорий, в зависимости от исполняемой функции.

 

が、の、を、に、へ、と、で、より、から、まで
 
か、の、や、に、と、やら、なり、だの
 
か、の、や、な、わ、とも、かしら
 
さ、よ、ね
 
ばかり、まで、だけ、ほど、くらい、など、なり、やら
 
は、も、こそ、でも、しか、さえ、だに
 
や、が、て、のに、ので、から、ところが、けれども、も
 
の、から

Некоторые частицы входят в две или три группы: например, «кара» может означать причинность: , тогда она относится к союзам; она же может являться окончанием исходного падежа и указывать на порядок или последовательность: .

Список частиц

Отличия

«Ва» и «га» 
Труднопереводимые отличия между тематической частицей  и рематической  является предметом научных работ и учёных споров. Предложение  является характерным примером японской фразы с двумя подлежащими; если переводить буквально, оно значит «говоря о слоне, его нос длинный», здесь нет притяжательности, как если бы было сказано .

«Га» имеет несколько функций в речи и письме. В предложении  частица га выражает противительное значение. В предложении ,  — га предшествует выражению желания и сообщению о том, что нравится. В предложениях 山がある, 水がきれいだ, 風が吹く, частица га служит сигнальным маркером перед глаголом, который описывает действие, поведение существительного (風が吹く), обозначенного падежной частицей га, а также наличие (山がある), или оценку (水がきれいだ — вода чистая! вода красивая!). Отличие га от ва, в его функции «маркера», в разных связях между маркированной частью предложения и　особенно тем, что идёт после неё; то что обычно идёт после ва, не во всех случаях употребимо с га, и наоборот.

«Ни» и «дэ» 
«Ни» и «дэ» в значении «места действия» почти взаимозаменяемы.
 «Ни» используется со стативными глаголами: «быть» (いる иру、ある ару), «существовать» (存在する сондзаисуру), «жить» (住む суму).
 ;
 .

 «Дэ» используется с активными глаголами, которые означают место действия, а не состояния.

 .

«Ни» и «э» 
«Ни» и «э» оба означают движение к некоему предмету, причём «ни» означает «в», а «э» — «к»:

«Га» и «о» 
В некоторых случаях «га» и «о» взаимозаменяемы, например, с желательным наклонением глагола.
 ;
 .

Аналогично, со словом 好き можно использовать как «га» (используя 好き как прилагательное «нравящийся» (лит. «любить»)), так и «о» (используя 好き как основу глагола ).
 ;
 .

«Ни» и «то» 
Эти две частицы взаимозаменяемы в формах  и ; конструкция с «ни» означает естественное　изменение, а с «то» — некоторое непрямое действие.

«Я» и «то» 
«Я» используется для перечисления части списка, а «то» — для ограниченных списков.
 ;

Отличия от русских предлогов 
Многие японские частицы выполняют такие же роли, как предлоги в русском, но они во многом отличны от предлогов. К примеру, там, где по-русски будет использоваться предлог, по-японски будет конструкция с существительным:
  — дословно «верх дома».
 .

Примечания

Литература 
 Наоко Тино How to Tell the Difference Between Japanese Particles. Tokyo; New York: Kodansha International, 2005. ISBN 4-7700-2200-X.
 Самуэль Мартин A Reference Grammar of Japanese. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1975. ISBN 0-300-01813-4.
 Сэйити Макино, Митио Цуцуи A Dictionary of Basic Japanese Grammar. Tokyo: Japan Times, 1986. ISBN 4-7890-0454-6.
 Сэйити Макино, Митио Цуцуи A Dictionary of Intermediate Japanese Grammar. Tokyo: Japan Times, 1997. ISBN 4-7890-0775-8.
 Макклейн, Ёко Мацуока A Handbook of Modern Japanese Grammar: Including Lists of Words and Expressions with English Equivalents for Reading Aid. Tokyo: Hokuseido Press, 1981. ISBN 4-590-00570-0, ISBN 0-89346-149-0.

Грамматика японского языка
Частицы (части речи)